NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) – università norvegese
 NTNU (National Taiwan Normal University) – università taiwanese